2 miejscowości w Polsce: 
 Piłatka – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Godziszów 
 Piłatka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża